Stanisław II Działyński – podkomorzy malborski, kasztelan gdański, chełmiński i tolkmicki
 Stanisław II z Pawłowic – biskup płocki
 Stanisław II August Poniatowski – król polski, stolnik wielki litewski, starosta przemyski
 Stanisław II Odrowąż – wojewoda ruski i podolski, kasztelan lwowski, starosta lwowski i samborski
 Stanisław II Stadnicki – polski arystokrata